68-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 67 километров состоялась 21 сентября 2002 года. Победу, второй раз в карьере, одержал немецкий велогонщик Уве Пешель.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 2002 на FirstCycling
 
 
  

2002 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2002 году
Сентябрь 2002 года